Zielske ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Zielske (* 1972), deutscher Fotograf
 Harald Zielske (1936–2014), deutscher Theaterwissenschaftler
 Horst Zielske (* 1946), deutscher Fotograf